Luis Manuel Sousa Teco, conocido artísticamente como Willy Sousa es un fotógrafo y director de cine nacido en México, ganador del Grand Prix CIFFT 2011, el premio más importante de turismo a nivel mundial.

Estudió cine en Nueva York, así como posgrados en Liderazgo en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de México. Dirigió el video Institucional de México titulado "Emociones" en el año 2003, trabajo que fue premiado en los principales festivales de publicidad y turísticos a nivel mundial. Durante los años siguientes dirigió varias campañas y recibió la invitación del Rey de Arabia Saudita Abdullah para dirigir la campaña turística del Reino de Arabia Saudita

A partir del trabajo por México, resultado de sus giras filmicas por toda la república mexicana, es inaugurado el Museo Monumental Itinerante México en Tus Sentidos por el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en el Zócalo de la Ciudad de México, el museo exhibió una selección curatorial de 970 fotografías en mediano y gran formato, y un video monumental sobre la identidad mexicana que ahonda en el sentimiento de pertenencia, explorando distintos momentos de la vida cotidiana de los mexicanos.

Esta exposición viajó a las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Toronto y Montreal en Canadá, a Buenos Aires, Argentina, a la Expo Mundial de Shanghái en 2010 y al evento internacional COP 16 en Cancún México.

Reconocimiento de inocencia

El empresario Willy Sousa abandonó el Reclusorio Oriente, luego que el Juez dictara resolución con fecha 24 de agosto de 2012 reconociendo su inocencia, además que sus denunciantes retiraran la acusación de un presunto fraude por más de 60 millones de pesos, relacionado con la empresa que organizó durante el Bicentenario el Museo Itinerante "México en tus sentidos" declarando ante el Juez que no se había generado perjuicio a sus patrimonios.

Sousa estuvo involucrado en el escándalo de los 25 millones de pesos asegurados en enero pasado al gobierno de Veracruz, en el Aeropuerto de Toluca, dinero cuya devolución la autoridad estatal justificó con una factura emitida por el empresario, al día siguiente de la incautación.

De acuerdo con las constancias que obran en el expediente identificado con el número 55/12-A, sus denunciantes Patricia Dorenbaum Kacer, Raquel Birman Furman y Claudia Dorenbaum, afirmaron que el asunto se había aclarado y no habían sufrido ningún perjuicio patrimonial y como consecuencia de ello promovieron el sobreseimiento del proceso contra Sousa y su madre, ante el Juzgado 26 Penal del Reclusorio Oriente. El sobreseimiento requirió para su procedencia de "pruebas que acrediten fehacientemente la inocencia del acusado", lo que finalmente sucedió así con su liberación y reconocimiento de su inocencia.

El juzgado consideró como suficiente la retractación de las denunciantes, la opinión del Ministerio Público y la base legal de sobreseimiento para echar abajo un caso iniciado por un delito grave, por consecuencia la Procuraduría del DF no apeló la resolución que puso en libertad a Sousa y su madre.

Al mismo tiempo, el juez Héctor Palomares Medina se fue de vacaciones unos días antes y no firmó la liberación de los Sousa. En su lugar, el resolutivo fue rubricado por la secretaria Flor de María Álvarez Martínez.

Referencias

Enlaces externos 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/empresario-willy-sousa-sale-del-reclusorio-oriente,627e9c4295d79310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

Directores de cine de México
Fotógrafos de México